Brygady jazdy (kawalerii) noszące numer „7” lub „VII”:

Polskie:
 7 Brygada Jazdy (1920–1921)
 VII Brygada Jazdy (1921–1929) → Brygada Kawalerii „Poznań”

Austro-węgierska:
 7 Brygada Kawalerii